Ранчо Кобос има више значења:

 Ранчо Кобос, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кобос (Чивава), насеље у округу Чивава у Мексику